Dilophosauridae — ранее выделявшееся семейство базальных тероподовых динозавров.  

Хорошо известны благодаря крупному костяному гребню, украшавшему их голову и, вероятно, служившему для демонстраций или распознавания представителей своего вида. Длина тела от 4 до 7 м (либо до 9,2 м).

Таксономия 
Разные авторы включали в семейство роды Dilophosaurus (нижняя юра США), Dracovenator (нижняя юра ЮАР), Zupaysaurus (верхний триас Аргентины), Sinosaurus (нижняя юра Китая) и Cryolophosaurus (нижняя юра Антарктиды). Согласно филогенетическому анализу Марша и Роу (2020), проведённого в рамках переописания дилофозавра, семейство Dilophosauridae не будет монофилетической группой, если включать в него какие-либо таксоны, кроме самого дилофозавра. По мнению авторов исследования, выделение отдельного семейства только для дилофозавра излишне, поэтому они отнесли род напрямую к кладе Neotheropoda. Следует учитывать, что в анализ не были включены Dracovenator и Sinosaurus, но, поскольку наличие гребня на голове характерно для многих ранних Neotheropoda, их сближение непосредственно с дилофозавром также сомнительно.

Кладограмма по Marsh  & Rowe, 2020:

Smith et al., 2007

Hendrickx et al., 2015

Примечания

Литература 

 

Тероподы
Устаревшие таксоны животных